

Geografia
 Daulton – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America della contea di Madera nello Stato della California

Persone
 Darren Daulton (1962-2017) – giocatore di baseball statunitense